Streda ist der Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in der Slowakei:

 Streda nad Bodrogom
 Dolná Streda
 Horná Streda 
 Dunajská Streda
 Nitrianska Streda

STREDA steht für:
 DB-Streckendaten, siehe Streckennummernsystem in Deutschland